Schwarzer Regen bezeichnet:

 Schwarzer Regen (Fluss), Fluss in Bayern 
 Schwarzer Regen (Roman, Ibuse), japanischer Roman von Ibuse Masuji von 1965
 Schwarzer Regen (Roman, Olsberg), Thrillerroman von Karl Olsberg von 2009
 Schwarzer Regen (Film), Film nach dem gleichnamigen Roman von 1965
 umgangssprachlich den radioaktiven Niederschlag einer Nuklearwaffe

Siehe auch:
 Black Rain (Begriffsklärung)